Alleaume est un prénom masculin d'origine germanique basé sur les éléments ADAL « noble » et HELM « casque ».

Alleaume peut être aussi un patronyme dérivé de ce prénom.

Bienheureux chrétien 
 Alleaume d'Étival († 1152), ermite dans le Maine, fondateur de l'abbaye d'Étival-en-Charnie ; fêté le 27 avril

Toponyme 

 Alleaume, ancienne commune et lieu-dit de la Manche, intégrée à la commune de Valognes. Évolution et altération du nom de la cité gallo-romaine d'Alauna.

Patronyme 
Alleaume est un nom de famille français, surtout localisé en Normandie, principalement en Seine-Maritime. Il est notamment porté par : 
 Auguste Alleaume (1854-1940), artiste, spécialiste du vitrail ;
 Émile Alleaume (1873-1954), banquier et philanthrope ;
 Ludovic Alleaume (1859-1941), artiste peintre, graveur, frère du précédent ;
 Yvette Vincent-Alleaume (1927-2011), sculptrice française.

Références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme normand